Die ATP Studena Croatia Open 2007 waren ein Tennisturnier, das vom 23. bis zum 29. Juli 2009 in Umag stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2007 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Kitzbühel die Austrian Open und in Indianapolis die Indianapolis Tennis Championships gespielt. Erstere gehörten zur ATP International Series Gold, während die Turniere in Indianapolis und Umag nur zur Kategorie der ATP International Series gehörten.

Titelverteidiger im Einzel war der Schweizer Stan Wawrinka, der dieses Jahr in der ersten Runde dem Rekordsieger Carlos Moyá unterlag. Moyá war an Position 6 gesetzt und konnte das Turnier nach 1996 sowie 2001 bis 2003 das fünfte Mal für sich entscheiden. Im Finale schlug er den Rumänen Andrei Pavel, der sein neuntes und letztes Finale erreichte. für Moyá war es der einzige Titel der Saison und der 20. und letzte seiner Karriere.
Die Titelverteidiger im Doppel, Jaroslav Levinský und David Škoch, traten erneut an und schafften als Setzlistenerste das Finale zu erreichen, wo sie den Setzlistenzweiten Lukáš Dlouhý und Michal Mertiňák deutlich unterlagen. Die Turniersieger gewannen ihren einzigen gemeinsamen Titel. Für Dlouhý war es der vierte Titel, Mertiňák war das vierte Mal im Doppel erfolgreich.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 332.200 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten beliefen sich auf 353.450 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 21. bis 22. Juli 2007 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb galten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2007
Tennisturnier in Umag